Дэррил Глен Ситтлер (; ) — канадский хоккеист, нападающий. В Национальной хоккейной лиге выступал с 1970-го по 1985-й года. Член зала хоккейной славы с 1985 года.

Общая информация 
В сезоне 1975/76 впервые в карьере набрал 100 очков (41+59) за сезон. Второй раз Ситтлеру это удалось в сезоне 1977/78: 117 очков (45+72) в 80 матчах. Это стало лучшим достижением для Ситтлера не только по очкам, но и по голам и передачам.

Всего провёл 11 сезонов в «Торонто Мейпл Лифс» (Ситтлер сам родом из Онтарио), после чего 30 января 1982 года был обменян в «Филадельфию». За 2,5 сезона набрал в «Флайерз» 178 очков в 191 матче. В последнем для себя сезоне 1984/85 выступал за «Ред Уингз».

7 февраля 1976 года в матче против «Бостон Брюинз» (11:4) установил действующий рекорд НХЛ по количеству очков в одном матче — 10 (6 голов и 4 передачи, заодно сделав 2 хет-трика: во 2-м периоде и натуральный хет-трик в 3-м). Это последний случай в истории НХЛ, когда хоккеист забросил более 5 шайб в одном матче. В НХЛ никто, кроме Ситтлера, не набирал даже 9 очков.

Всего в регулярных сезонах НХЛ сыграл 1096 матчей и набрал 1121 очко (484+637). В плей-офф сыграл 76 матчей и набрал 74 очка (29+45).

Обладатель Кубка Канады 1976 года; во втором матче финала со сборной ЧССР забросил в ворота Владимира Дзуриллы победную шайбу (счёт 5-4).

Младший брат Гэри Ситтлер (1952—2015) также был хоккеистом, но сыграл только пять матчей в ВХА в середине 1970-х. Сын Райан Ситтлер (род. 1974) был задрафтован «Филадельфией Флайерз» в 1992 году, но не сыграл ни одного матча в НХЛ, выступал за юниорскую сборную США. Дочь Меган Ситтлер (род. 1976) выступала за сборную США по хоккею с шайбой.

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список игроков НХЛ, набиравших 8 и более очков в одной игре
 Список игроков НХЛ, забивавших 5 и более шайб в одной игре
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дэррила Ситтлера

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Зал славы хоккея с шайбой
Аллея славы Канады
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами